Il singolare  del Tennislife Cup 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Fabio Fognini era il detentore del titolo ma ha deciso di non partecipare.

Leonardo Mayer ha battuto in finale Alessandro Giannessi 6-3, 6-4.

Teste di serie

 Potito Starace (Non ha partecipato)
 Carlos Berlocq (quarti di finale)
 Andreas Haider-Maurer (secondo turno)
 Filippo Volandri (quarti di finale)

  Diego Junqueira (primo turno)
  Frederico Gil (secondo turno)
  Stéphane Robert (secondo turno)
  Benoît Paire (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note
 
 

Tennislife Cup 2011